Ел Хасмин има више значења:

 Ел Хасмин, Агва де Леон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хасмин (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хасмин (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хасмин (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хасмин (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хасмин (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хасмин (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хасмин (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хасмин (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Хасмин, Ел Потреро (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Хасмин (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Хасмин, Ел Волантин (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хасмин (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хасмин (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хасмин (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хасмин (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хасмин (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хасмин (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хасмин (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хасмин (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хасмин (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хасмин (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хасмин (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Хасмин (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Хасмин (Сан Бартоломе Јукуање), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хасмин (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хасмин (Санто Доминго Јанхуитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хасмин (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Хасмин (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Хасмин (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Хасмин (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хасмин (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Хасмин (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику